Флаги муниципальных образований России:

 Флаг Солнечного (Красноярский край) — флаг ЗАТО посёлок Солнечный
 Флаг Солнечного (Санкт-Петербург) — флаг муниципального образования посёлок Солнечное
 Флаг Солнечного (Тверская область) — флаг ЗАТО Солнечный